Посоррубьелос-де-ла-Манча () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 73,51 км². Население — 334 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web no oficial sobre Rubielos Bajos.
 Página web no oficial sobre Rubielos Altos.
 Página web no oficial sobre Pozoseco.

Муниципалитеты Куэнки